Натуральне число 1499
 1499 рік до нашої ери
 1499 рік нашої ери